

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Niej“ beginnt.

Niej 



Nieja 
 Niejahr, Elisabeth (* 1965), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Niejahr, Rudolf (1889–1950), deutscher Richter und Waldheim-Verurteilter